Thomas de Furnivall ist der Name folgender Personen:

 Thomas de Furnivall († 1291), englischer Adliger
 Thomas de Furnivall, 1. Baron Furnivall († 1332), englischer Adliger, Militär und Ratgeber von Eduard I.
 Thomas de Furnivall, 2. Baron Furnivall (1301–1339), englischer Adliger
 Thomas de Furnivall, 3. Baron Furnivall (1322–1364), englischer Adliger